Un acrobate est une personne pratiquant l'acrobatie.

Voir aussi 
 Acrobate pygmée, un marsupial
 Les Acrobates, un duo de chateurs français
 Le Petit Acrobate, un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1910
 L'Acrobate, un film français réalisé par Jean Boyer, sorti en 1941
 L'Acrobate, un film français réalisé par Jean-Daniel Pollet, sorti en 1976
 L'Acrobate, un film québécois réalisé par Rodrigue Jean, sorti en 2019

Homonymie de titre